Ку́дрин (Ку́дрин) — русская фамилия и топоним.

Кудрин

А 
 
 Кудрин, Алексей Леонидович (род. 1960) — российский государственный и общественный деятель, министр финансов России (2000—2011).
 Кудрин, Архип Георгиевич (псевдоним Абагинский; 1907—1960) — советский якутский поэт и переводчик.

Б

В 
 Кудрин, Виктор Александрович (1926—2018) — советский и российский учёный-металлург, организатор высшего образования.

Д 
 Кудрин, Дмитрий Феопемтович (1908—1991) — Герой Советского Союза.

И

Л 
 Кудрин, Леонид Сергеевич (род. 1950) — советский судья, политик.

Н 
 Кудрин, Николай Михайлович (1927—1997) — советский композитор-песенник.

О

Р 
 Кудрин, Роман Степанович (1916—2003) — Герой Советского Союза.

С 
 Кудрин, Сергей (1959) — советский и американский шахматист, гроссмейстер.
 Кудрин, Степан Веденеевич (1918—1964) — Герой Социалистического Труда.

Кудрина 
 Кудрина, Екатерина Леонидовна (род. 1955) — советская и российская учёная.
 Кудрина, Наталья Ивановна (в девичестве Малыш; род. 1956) — советский и российский стрелок и тренер высшей категории по стрельбе.

Топоним 
 Кудрин — хутор, Прохоровский район, Белгородская область.
 Кудрина — река в России, протекает в Томской области.

См. также 
 Курдин
 Кудрино